Jakubaschk ist ein Familienname.

 Ronny Jakubaschk (* 1979), deutscher Theaterregisseur
 Hagen Jakubaschk (1934–2005), deutscher Fachschriftsteller im Bereich Elektronik